Wentink of Wentinck kan verwijzen naar:

 Beer Wentink, voormalig profvoetballer
 Egbertus Gerhardus Wentink (1843-1911), architect
 Egbertus Gerhardus Wentink (1874-1948), architect
 Gwyneth Wentink, Nederlands harpiste
 Johan Adam Wentink (1904-?), architect
 Johan Cornelis Wentink (1879-1960), architect
 Ton Wentink (1941), Nederlands bedrijfskundige en emeritus hoogleraar
 Victor Wentink, Nederlands componist en theoreticus